Мару́лис () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Марулис, Константин (род. 1975) — американский актёр и рок-певец.
 Марулис, Хелен (род. 1991) — американская спортсменка-борец вольного стиля.